PFS heeft meerdere betekenissen:

 Een flitslicht voor motorfietsen; zie Power Flash Safety
 PFS Award, Amerikaanse filmprijs.